Бланка од Кастиље (; 1188 — 1252) је била француска краљица, супруга краља Луја VIII. Била је ћерка краља Кастиље Алфонса VIII и Леонор Плантагенат која је била ћерка енглеског краља Хенрија II и Леонор Аквитанске. Према одредбама мировног споразума између Енглеске и Француске из 1200. године предвиђено је да се Бланка уда за будућег француског краља. Због њених бројних родбинских веза овај брак представљао је значајан догађај ондашње дипломатске историје. Била је француска регенткиња када је владала уместо свог сина Луја IX Светог а и током његове владавине је управљала док је он ратовао у Светој земљи.

Породично стабло

Литература 
 Cándida Martínez et al. Mujeres en la Historia de España. Blanca de Castilla. Planeta, Barcelona.

Спољашње везе 

 

Рођени 1188.
Умрли 1252.
Историја Француске у средњем веку
Француске краљице
Династија Капета